Ульяновка — село в Воронежской области.

Входит в Борисоглебский городской округ.

География

Улицы 
 ул. Ворошилова,
 ул. Молодёжная,
 ул. Октябрьская,
 ул. Ольховая,
 ул. Первомайская,
 ул. Свободы,
 ул. Советская.

Население

История 
Село основано в конце XVIII века крестьянами, переселенцами из близ лежавшей деревни Никандровка, которой владела генеральская вдова Ульяна Аршеневская. По имени владелицы село и получило свое название .

Ссылки 
 [vrnguide.ru/t-admin/go-bor/selo-ulyanovka.html село Ульяновка — Воронежский Гид]

Примечания 

Населённые пункты Борисоглебского городского округа